MARISTAELI Catania – base Marina stazione elicotteri operante a Catania
MARISTAELI Luni – base Marina stazione elicotteri operante a Luni